El Condado de Grand es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Grand (Colorado)
 Condado de Grand (Utah)